Kentmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kentmann, Dresdner Ratsherr und Bürgermeister (16. Jh.)
 Friedrich Kentmann (1878–1953), deutsch-baltischer evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Johannes Kentmann (1518–1574), deutscher Mediziner und Naturforscher
 Wilhelm Kentmann (1861–1938), deutschbaltischer Geistlicher